Le nom Toubacouta (ou Toubakouta) désigne plusieurs localités du Sénégal :

 Dans le Sine Saloum :
 Toubacouta, dans le département de Foundiougne — il existe aussi un Arrondissement de Toubacouta et une Communauté rurale de Toubacouta
 En Casamance :
 Toubacouta, dans le département de Kolda
 Toubacouta, dans le département de Ziguinchor